Экзегетический мидраш (Экзегетика) — вид мидрашей амораев, построен в соответствии с порядком стихов одной из книг Писания, следует за ними, приводя на каждый стих или фрагмент стиха связанный с ним аггадический материал. 

Примером экзегетического мидраша может послужить книга «Бе-решит Рабба», составленная в Стране Израиля приблизительно в середине V в.н. э. Она написана на галилейском диалекте арамейского языка; её научное издание вышло в 1912—1929 годах под редакцией И. Теодора и Х. Альбека.

Экзегетика